Childia är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Graff och al. 1911, em. Tekle . Childia ingår i familjen Childiidae. 

Childia är enda släktet i familjen Childiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Childia